hrabstwo Phelps (ang. Phelps County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Phelps (ang. Phelps County) w USA, w stanie Nebraska